

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kokoszki – część miasta Gdańsk
 Kokoszki – część miasta Gniezno
 Kokoszki – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Cegłów
 Kokoszki – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Kokoszki – część wsi Dobry Las w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Zbójna
 Kokoszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Wizna
 Kokoszki – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce
 Kokoszki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Rozogi
 Kokoszki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Nekla

Stacje kolejowe 
 Gdańsk Kokoszki – stacja kolejowa w Gdańsku

Astronomia 
 Kokoszki – inna nazwa Plejad

Zobacz też 
 Kokoszka